Пальмар-де-Варела () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Атлантико.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1762 году. Муниципалитет Пальмар-де-Варела был выделен в отдельную административную единицу в 1856 году.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, к западу от реки Магдалена, на расстоянии приблизительно 20 километров к юго-юго-востоку (SSE) от города Барранкилья, административного центра департамента. Абсолютная высота — 7 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Пальмар-де-Варела граничит на севере и западе с территорией муниципалитета Санто-Томас, на юге — с муниципалитетом Понедера, на востоке — с территорией департамента Магдалена. Площадь муниципалитета составляет 94 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 25 341 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,5 % от населения Пальмар-де-Варелы, женщины — соответственно 49,5 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,97 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,03 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 89,5 %.

Экономика 
Основу экономики Пальмар-де-Варелы составляет сельское хозяйство.
51,2 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 34,6 % — предприятия сферы обслуживания, 13 % — промышленные предприятия, 1,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 25 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Атлантико